На старт Вуэльты Испании 2013 года вышли 22 команды, по 9 гонщиков в каждой: 19 команд UCI ProTeams, а также ,  и  по уайлд-кард.

Команды 

†: Профессиональные континентальные команды

Гонщики

Представительство по странам

Ссылки 
 Составы команд на официальном сайте

Составы команд на супервеломногодневках
Вуэльта Испании